Ida Lewis – attrice statunitense
Ida Lewis – guardiana del faro statunitense